Liste des monastères orthodoxes serbes de Voïvodine

Monastères de la Fruška gora

Autres monastères de Voïvodine 

Monastère orthodoxe en Serbie

en:List of Serb Orthodox monasteries